Никола́й Сазо́нов: Сазонов, Николай Архипович (1911—1987) — Герой Советского Союза.
 Сазонов, Николай Гаврилович 1—й (1782—после 1832) — генерал-майор, начальник инженерной службы гвардейского корпуса (1820—1832), дворянин.
 Сазонов, Николай Дмитриевич (1858—1913) — российский государственный и политический деятель.
 Сазонов, Николай Иванович (1815—1862) — русский публицист, общественный деятель.
 Сазонов, Николай Петрович (1907—1965) — генерал-майор, Герой Советского Союза.
 Сазонов, Николай Семёнович (1957—2010) — член Правления СДПР, народный депутат, член Верховного Совета СССР.
 Сазонов, Николай Фёдорович (1843—1902) — артист Александринского театра.